Łubnice, comune del Voivodato di Łódź
 Łubnice, comune del Voivodato della Santacroce